Максимо́н (планкеон) — гипотетическая частица, масса которой равна (возможно, с точностью до безразмерного коэффициента порядка единицы) планковской массе — предположительно максимально возможной массе в спектре масс элементарных частиц,

 MP ≈ 1,2209 ГэВ / c² = 2,176 г. Радиус максимона  м.

Таким образом, все «элементарные объекты» можно разделить на элементарные частицы (их комптоновская длина волны больше их гравитационного радиуса) и чёрные дыры (длина волны меньше гравитационного радиуса). То есть максимон можно назвать элементарной чёрной дырой. Планковская чёрная дыра является пограничным объектом, она тождественна максимону, название которого указывает на то, что это самая тяжёлая из возможных элементарных частиц. Другой иногда употребляемый для её обозначения термин — планкеон.

Энергия, соответствующая массе покоя максимона, mPc2 ≈ 5·1028 эВ.

Максимоны могут быть электрически заряженными и нейтральными, с внутренней предельно большой температурой или быть абсолютно холодными, представляться чёрной дырой 1-го или 2-го рода, обладать спином.

В 1965 году советский академик М. А. Марков предположил, что существует верхняя граница массы элементарных частиц, а в 1966 году он предположил о существовании этой частицы в природе. Максимон был предложен Марковым как частица, являющаяся причиной барионной асимметрии Вселенной.

Согласно некоторым моделям, чёрная дыра в конце своей жизни не исчезает бесследно, а оставляет после себя стабильный реликт такой же планковской массы, максимон.

Возможно, максимон определяет массу минимона. В других Вселенных массы минимона и максимона могут быть другими.

См. также 
 Минимон — частица с минимально возможной не равной нулю массой в противоположность максимону
 Фридмон и планкеон
 Геон
 Планковская чёрная дыра
 Квантовая гравитация
 Магнитный монополь

Примечания

Литература 
 Марков М. А. Элементарные частицы максимально больших масс (кварки, максимоны). «ЖЭТФ», 1967, т.51, с 878.
 Mарков M. А., О «максимоне» и «минимоне» в свете возможной формулировки «элементарной частицы», «Письма в ЖЭТФ», 1987, т. 45, с. 115
 О геометрической модели излучающего планкеона Ю. Н. Барабаненков, В. В. Гоняев, К. П. Станюкович
 Марков М. А. Предельная плотность материи как универсальный закон природы. //Письма в ЖЭТФ. — 1982. Т. 36. С. 214.
 Сферическая волна скалярного планкеона К. П. Станюкович
 Ограничение спектра масс фермионов в PT-симметричных системах и их применение в изучении темной материи В. Н. Родионов, А. М. Мандель, Г. А. Кравцова
 К развитию неэрмитовой алгебраической теории с γ5-расширением массы В. Н. Родионов, Г. А. Кравцова
 Существенно-нелинейные поля и поляризация вакуума Д. И. Блохинцев
 Стохастическое пространство и нелокальное поле Д. И. Блохинцев
 Новиков И. Д. Фролов В. П. Физика черных дыр. М. 1986.
 Rosen N. General relativity cosmological models without the big bang. «Astrophys. J» 1985, v.297, p.347.
 
 

Квантовая гравитация